Shatrughan Sinha (Patna, 9 december 1945) is een Indiaas acteur die voornamelijk in Hindi films speelt en politicus.

Biografie
Sinha kreeg als eerst een filmrol aangeboden als Pakistaanse legerofficier voor de film Prem Pujari, tussentijds werd hij ook gevraagd voor een bijrol als agent voor Sajan. Doordat het eerst genoemde vertraging opliep kwam Sajan als eerste uit en werd dat zijn debuutfilm.
Sinha was voornamelijk te zien in ondersteundende rollen. Zijn films met hem als hoofdrolspeler begin jaren '70 waren geen hits tot hij scoorde met Kalicharan (1976) dat gauw opvolgde met nog meer hits  als Ab Kya Hoga, Khan Dost, Yaaraon Ka Yaar, Dillagi, Vishwanath, Muqabla en Jaani Dushman  wat van hem een succesvolle aktieheld maakte van begin jaren '80 tot half jaren '90. Hij werkte samen met grote aktiehelden uit die tijd als Sanjeev Kumar, Rajesh Khanna en Dharmendra.
Sinha begon in 1992 aan zijn politieke carrière waardoor het aantal films sterk verminderde.

Sinha huwde in 1980 actrice Poonam Sinha met wie hij te zien was in Sabak (1973), ze hebben drie kinderen onder wie acteurs Sonakshi Sinha en Luv Sinha.
In 2016 kwam zijn biografie Anything but Khamosh uit.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur